Le Bouche à oreille (BAO) est un festival de jazz ayant lieu tous les ans sur la commune de Bouchemaine en Maine-et-Loire. Il est situé à la confluence de la Maine et de la Loire, principalement dans le quartier de La Pointe.

Aujourd'hui organisé par l'association Jazz Maine, le festival Bouche à oreille naît en 2010 à l'initiative de la maire de Bouchemaine et de Pierrick Menuau, saxophoniste de jazz et directeur artistique du festival depuis sa création. Valorisant un site naturel exceptionnel, classé au patrimoine mondial, le festival Bouche à oreille a pour objectif de faire découvrir différentes facettes du jazz à un large public.

L’accent est mis sur un jazz actuel et de création faisant intervenir des musiciens principalement régionaux et jouissant d’une renommée nationale, voire internationale. L’objectif est de diffuser une musique de qualité encore mal connue du grand public. Dans un souci d’échange et de valorisation de la pratique musicale, le festival accueille aussi bien des musiciens professionnels que des musiciens semi professionnels ou amateurs.

Historique 
 2010 : création du festival, Pierrick Menuau invite Butch Warren contrebassiste du légendaire label Blue Note, pour son  en France depuis 1965.
 2013 : le festival se dote d'un chapiteau de 400 places pour accueillir notamment Éric Legnini, Daniel Givone et .
 2014 : le BAO diversifie sa programmation en recevant des artistes d'horizons différents, tels que Henri Texier, Sandra Nkaké, le Gangbé Brass Band ou encore Tumbao N'Clave.

Les scènes 
 La grande scène sous chapiteau, dans le parc du Petit-Serrant, à proximité du château du Petit-Serrant.
 La scène confluence, à la confluence de la Maine et de la Loire.
 Les jardins particuliers : des habitants de la commune mettent à disposition leurs jardins privés dans des sites exceptionnels (notamment le château du Petit-Serrant pour installer des scènes.
 Autres : Les Boîtes à Culture (médiathèque de Bouchemaine) et le bar-restaurant Le Noé (qui reçoit les jam sessions du BAO tous les soirs pendant le festival).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de festivals de jazz

Liens externes 
 

Festival de jazz en France
Festival de musique en Pays de la Loire
Festival en Maine-et-Loire